Erebia borisi är en fjärilsart som beskrevs av Buresch 1912. Erebia borisi ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
borisi